Улица Производственная () — улица в историческом районе Николаевская слобода Приволжского района Казани.

География 
Пересекается со следующими улицами:

История 
До революции 1917 года носила название Николаевская улица и относилась к 5-й полицейской части. 23 сентября 1924 года переименована в Вахитовскую улицу (варианты названия: Вахитова, Мулланура Вахитова). Современное название присвоено в августе 1985 года; в это же время имя Вахитова было дано улице в заречной части Казани.

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому) району.

Примечательные объекты 

 угол с улицей Фаткуллина — Азимовская мечеть.
 №13 (снесён) — общежитие завода имени Вахитова.
 №18 — исправительная колония № 2.

Примечания

Комментарии

Источники 

Улицы Приволжского района Казани